Зейнеп Коркмаз (род. 5 июля 1922) — турецкий лингвист и диалектолог.

Биография 
Родилась 5 июля 1922 года в Невшехире. Родителями Зейнеп Коркмаз были Юсуф Хусню Денги и Шефики Денги. У Зейнеп есть старшая сестра и брат. Школьное образование Зейнеп Коркмаз получила в Измире, в 1940 году она окончила там школу для девочек. В 1944 году Коркмаз окончила Анкарский университет со степенью бакалавра искусств в области турецкого языка и литературы. В 1950 году в том же университете за работу, которая была посвящена исследованию диалектов Анатолии, Коркмаз получила степень доктора философии.

С 1945 года Зейнеп Коркмаз работала на факультете языковедения, истории и географии Анкарского университета. В 1948 году перешла на кафедру турецкого языка и литературы. В 1954-55 годах Кормаз работала приглашённым профессором в Гамбургском университете и изучала древнетюркский язык. В 1957 году она получила звание ассоциированного профессора, в 1964 году — профессора. В 1990 году Зейнеп Коркмаз ушла в отставку.

Личная жизнь 
Состояла в браке с Мехметом Коркмазом, который умер в 1984 годум. У них было двое детей.

Труды 
Опубликовала 16 книг и более 250 статей.

На 60-й день рождения Зейнеп Коркмаз её ученики опубликовали книгу «Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın Hayatı ve Eserleri».

Примечания 

Выпускники Анкарского университета
Преподаватели Анкарского университета
Тюркологи
Диалектологи
Лингвисты Турции
Лингвисты XXI века
Лингвисты XX века